

Codici 
 mws – codice ISO 639-3 della lingua mwimbi-muthambi

Mineralogia 
 Mws – abbreviazione di magnesiowustite

Note